Zur Leistungsbewertung von
 Computern, siehe Rechenleistung;
 Personen, siehe nach jeweiliger Rolle:
 Mitarbeiter, siehe Mitarbeiterbewertung
 Vorgesetzte, siehe 360°-Feedback
 Beamte, siehe Dienstliche Beurteilung
 Schülern, siehe Leistungsbeurteilung (Schule) und Schulzeugnis.
 In-vitro-Diagnostika, siehe Richtlinie 98/79/EG